Die KDB Korea Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Seoul. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand parallel zu den Guangzhou Open 2013 vom 14. bis 22. September statt. Beide Turniere waren mit einem Preisgeld von 500.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Wozniacki im Einzel und die Paarung Raquel Kops-Jones/Abigail Spears im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Seoul